

Astronomia
 Cratere Trollope – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Anthony Trollope – scrittore inglese
 Frances Trollope – scrittrice inglese
 John Trollope – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Paul Trollope – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese
 Teodosia Trollope – poetessa, scrittrice e traduttrice inglese
 Thomas Adolphus Trollope – scrittrice inglese